Antoni Wereszczyński (1878–1948) – polski prawnik, profesor.
 Antoni Wereszczyński (1890–1953) – polski dowódca wojskowy, oficer.